Birdsong ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Birdsong (Alabama), im Cullman County
 Birdsong (Arkansas), im Mississippi County
 Birdsong (Missouri), im St. Clair County
 Birdsong Crossroads (Georgia)
 Birdsong Heights (Tennessee)

weitere geografische Objekte:
 Birdsong Branch, Fließgewässer im Giles County, Tennessee
 Birdsong Mine, Mine im Mineral County, Nevada
 Birdsong State Wildlife Area, Park im St. Clair County, Missouri

Personen:
 Bob Birdsong (* 1948), US-amerikanischer Bodybuilder
 Carl Birdsong (* 1959), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cindy Birdsong (* 1939), US-amerikanische Soulsängerin
 Larry Birdsong (1934–1990), US-amerikanischer Rhythm & Blues-Sänger
 Mary Birdsong (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin, Comedian und Schriftstellerin
 Michael Birdsong (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Otis Birdsong (* 1955), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ray S. Birdsong (1935–1995), US-amerikanischer Ichthyologe